Renderingsmotor kan syfta på:
 Renderingsmotor för webbmaterial – ett datorprogram som tar märkspråk till exempel HTML, XML, bilder, och formaterad information som CSS, XSL, för att sedan visa det formaterade materialet på skärmen
 Renderingsmotor för datorgrafik –